

Toponyme 

 Lyonnais, ancienne province de France ;
 Franc-Lyonnais, ancienne province de France ;
 Monts du Lyonnais forment une région de basse montagne rattachée au Massif central ;
 Gaule lyonnaise, ancienne province romaine ;
 Région lyonnaise, zone géographique d'influence de Lyon ;
 Tour du Crédit lyonnais, gratte-ciel lyonnais ;
 Rue des Lyonnais, voie du  de Paris ;
 Est Lyonnais, région formant la banlieue Est de Lyon.
 Le train nommé Le Lyonnais était une relation Trans-Europ-Express reliant Paris et Lyon via Dijon.

Linguistique 
 Lyonnais, dialecte francoprovençal ;
 Parler lyonnais, variété régionale de la langue française influencée par le dialecte lyonnais.

Autres 
 Cuisine lyonnaise, cuisine régionale ;
 Pot lyonnais, bouteille typique de Lyon et de sa région ;
 Boule lyonnaise, forme de jeu de boules ;
 Rite lyonnais, rite sacramentel de l'Église catholique ;
 Coteaux-du-lyonnais, AOC située sur un vignoble des monts du Lyonnais ;
 Gang des Lyonnais, bande organisée de criminels agissant dans la région lyonnaise et en France entre 1967 et 1977 ;
 Régiment de Lyonnais ou plus simplement « Lyonnais », un régiment français d'Ancien Régime ;
 Lyonnaise des eaux, entreprise de distribution et de traitement des eaux ;
 Crédit lyonnais, banque française ;
 Olympique lyonnais, club de football français ;
 Lyonnais, habitants de la ville de Lyon.

Titre 
 Le Club des Lyonnais,  de la série de Vie et aventures de Salavin de Georges Duhamel (1929) ;
 Le Lyonnais, série télévisée française (1990-1992) ;
 Les Lyonnais, film français réalisé par Olivier Marchal (2011).

Homonymie de titre